Джонс, Брюс:
  (род. 1969) — академик, автор и политический аналитик.
  — пионер сёрфинговой индустрии.
  (псевдонимы: Филипп Роланд, Брюс Эллиот; род. 1946) — американский писатель комиксов, романист, иллюстратор и сценарист.

 Также
  (более известный как Брюс Джонс; род. 1953) — английский актёр.